Aegis steht für:
 Aigis, Schild der griechischen Götter Zeus und Athene
 Aegis (Mond), Himmelskörper
 ein altägyptischer Halsschmuck, siehe Halskragen (Altes Ägypten)
 Aegis-Verlag, deutscher Buchverlag, Ulm
 Aegis Defence Services, britisches Sicherheitsunternehmen
 Aegis Group, britische Media-Holding, siehe Dentsu Aegis Network
 Aegis-Kampfsystem, elektronisches Waffensystem
 AEgIS Experiment, Antimaterie-Experiment am CERN

Siehe auch:
 Ägide